

Geografia 
 Mutsu - città della Prefettura di Aomori in Giappone
 Mutsu (provincia) - antica provincia del Giappone settentrionale
 Baia di Mutsu - ampia baia nel nord del Giappone
 Mutsu (Estonia) - villaggio della contea di Võrumaa in Estonia

Navi 
 Mutsu (nave da battaglia) - nave da battaglia della classe Nagato, varata nel 1920 per la Marina imperiale giapponese e affondata nel 1943
 Mutsu (nave mercantile) - vascello mercantile sperimentale a propulsione nucleare, varato nel 1969, rinominato Mirai nel 1996 e trasformato in nave per ricerche oceanografiche

Persone 
 Iso Mutsu (1867-1930) - scrittrice britannica naturalizzata giapponese

Altro 
 Mutsu (mela) - varietà di mela originaria del Giappone